Pedernales bezeichnet:

Pedernales, Provinz der Dominikanischen Republik
Pedernales (Dominikanische Republik), Stadt in der gleichnamigen Provinz
Pedernales (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 die Stadt Sukarrieta im spanischen Baskenland mit spanischem Namen
Pedernales (Municipio), Verwaltungseinheit im venezolanischen Bundesstaat Delta Amacuro
Pedernales (Venezuela), dessen Hauptstadt
Pedernales (Fluss), Grenzfluss zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik
Pedernales (Ecuador), Stadt und Parroquia urbana in der Provinz Manabí in Ecuador
Kanton Pedernales, Kanton in Ecuador